Ры́вкин (Ры́вкина) — еврейская матронимическая фамилия (от женского имени Ривка). Известные носители:

Рывкин 
 Рывкин, Александр Михайлович (1893—1951) — советский альтист и музыкальный педагог.
 Рывкин, Андрей Михайлович (род. 1983) — американский и российский колумнист и сценарист.
 Рывкин, Аркадий Исаакович (род. 1939) — советский и российский педиатр и неонатолог, доктор медицинских наук, профессор.
 Рывкин, Борис Александрович — театральный актёр, заслуженный артист Российской Федерации.
 Рывкин, Евгений Семёнович (род. 1967) — украинский футзальный (мини-футбольный) тренер.
 Рывкин, Евгений Юльевич (род. 1956) — советский и российский пианист.
 Рывкин, Залман Ошерович (1883—1972) — член Учредительного Собрания.
 Рывкин, Исай Яковлевич (1901—1970) — советский военачальник, генерал-майор интендантской службы.
 Рывкин, Мирон Давидович (1869—1915) — еврейский прозаик, публицист и редактор.
 Рывкин, Михаил Степанович (1931—2010) — советский и белорусский историк, краевед.
 Рывкин, Оскар Львович (1899—1937) — советский политический деятель.
 Рывкин, Сергей Ефимович (1951—2018) — учёный в области теории управления электрическими и электромеханическими преобразователями энергии, доктор технических наук, профессор.
 Рывкин, Соломон Меерович (1918—1981) — советский физик.

Известные под псевдонимами 
 Дар, Давид Яковлевич (настоящая фамилия Рывкин; 1910—1980) — русский писатель-фантаст и журналист.
 Санин, Владимир Маркович (настоящая фамилия Рывкин; 1928—1989) — советский писатель-гуманист, полярник, путешественник, сценарист и драматург.

Рывкина 
 Рывкина, Розалина Владимировна (1926—2021) — советский и российский социолог, заслуженный деятель науки Российской Федерации.

См. также